Единение може да се отнася за:

 „Единение“, български вестник, излизал от 1927 до 1928 година в София;
 „Единение“, български вестник, излизал в 1935 година в Неврокоп.